Федорчу́к — украинская фамилия монголо-татарского происхождения.

Известные носители 
 Федорчук — ордынский военачальник, предводитель Федорчуковой рати.
 Федорчук, Валерий Юрьевич (род. 1988) — украинский футболист, полузащитник.
 
 Федорчук, Игорь Александрович (1919—2008) — лётчик, Герой Советского Союза.
 Федорчук, Олег Викторович (род. 1961) — советский футболист, украинский тренер.
 Федорчук, Павел Степанович (1914—1979) — Герой Советского Союза.
 
 Федорчук, Ярослав Петрович (род. 1936) — украинский политик.